Ходцы:

 Ходцы — агрогородок (до 2006 года — деревня) в Сенненском районе Витебской области.
 Ходцы — озеро в Сенненском районе Витебской области.